Knöll ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Knöll (1889–1972), Schweizer Bildhauer
 Hans Knöll (1913–1978), deutscher Arzt und Mikrobiologe
 Johann Heinrich Knöll (1806–1891), Bezirksvorsteher des 10. Wiener Bezirkes Favoriten
 Heinz-Dieter Knöll (* 1947), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Laura Knöll (* 1991), deutsche Sportjournalistin und Fernsehmoderatorin
 Luana Knöll (* 1999), deutsche Schauspielerin
 Törles Knöll (* 1997), deutscher Fußballspieler